Мустелуваті (Musteloidea) — надродина хижих ссавців підряду Псовиді (Caniformia). Надродина включає ссавців, що об'єднані спільними характеристиками черепа і зубів.

Класифікація 
 Надродина Мустелуваті (Musteloidea)
 Родина Пандові — Ailuridae
 Родина Мустелові — Mustelidae
 Родина Скунсові — Mephitidae
 Родина Ракунові — Procyonidae

Філогенія 
Група походить від примітивних олігоценових ведмедевих Північної Америки. Крім того мустелуваті мають спільного предка із ластоногими.

Посилання 
 Dr. Dr. H. C. Bernhard Grzimek: „Grzimeks Tierleben. Die neuzeitliche Enzyklopädie des gesamten Tierreichs.“ 1970 Kindler Verlag AG, Zürich
 Dr. Theo Jahn: „Brehms Neue Tierenzyklopädie.“ 1981 Verlag Herder KG, Freiburg im Breisgau

Хижі
Надродини ссавців